Por Palacio de Cristal, que es una estructura de vidrio y metal, se puede referir a las siguientes construcciones:

The Crystal Palace, construido en Londres (Reino Unido) para la Gran Exposición, que sirvió de modelo a estructuras similares.
Palacio de Cristal de la Arganzuela, en Madrid (España).
Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid (España).
Palacio de Cristal de Múnich (Alemania), incendiado el 6 de julio de 1931.
Palacio de Cristal de Nueva York (Estados Unidos).
Palacio de Cristal de Guayaquil (Guayaquil).
Palacio de Cristal de Petrópolis en el estado de Río de Janeiro (Brasil).